

Informatyka 
 Point-to-Point Protocol – protokół komunikacyjny
 Podręczna Pamięć Programisty – seria wydawnicza z zakresu informatyki

Historia 
 Polskie Państwo Podziemne
 Pracuj Polaku powoli – hasło graffiti z okresu okupacji hitlerowskiej
 Program Powszechnej Prywatyzacji

Polityka 
 Polska Partia Pracy

Ekonomia 
 partnerstwo publiczno-prywatne
 parytet siły nabywczej (ang. purchasing power parity, PPP)

Biznes 
 Park Przemysłowy Police

Kultura 
 Porozumienie ponad podziałami – album grupy muzycznej Kazik na Żywo
 Para Para Paradise – muzyczna gra wideo
 Perypetie Penelopy Pitstop bajka na kanale Boomerang

Medycyna 
 perliste grudki prącia

Architektura i budownictwo, geotechnika 
 poniżej poziomu posadowienia, poniżej poziomu posadzki, projektowany (planowany) poziom posadowienia
 powierzchnia pomieszczenia przynależnego

Inne 
 Praktyczny pistolet pneumatyczny – jedna z dyscyplin strzelectwa pneumatycznego
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna